Giosetta Fioroni (née en 1932), peintre italienne ;
 Giovanni Andrea Fioroni (1716-1778), compositeur Italien ;
 Giuseppe Fioroni (né en 1958), homme politique italien ;
 Teresa Fioroni-Voigt (1799-1880), peintre italienne.